Campionat d'Europa d'hoquei patins masculí
 Campionat d'Europa d'hoquei patins femení

Redireccions de noms incorrectes